Long Time Forgotten é o primeiro álbum demo da banda Third Day, lançado em 1993 pouco depois da banda se ter formado.

Este álbum é o único que conta com o fundador da banda, Billy Wilkins. Billy foi o tecladista desde 1991, até à sua partida em 1993. O disco conta com faixas que seriam lançadas no primeiro álbum de estúdio da banda, Third Day.

Faixas 
 "Praise Song, Op. 1"
 "Livin' For Jesus"
 "Jesus Said So"
 "Forgotten Friend"
 "Heaven"
 "Deny The Truth"
 "Did Ya' Mean It"
 "For Such A Long Time"
 "Praise Song" (Reprise)

Álbuns de 1993
Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns de rock cristão
Álbuns de Third Day